

Patronyme
Les comtes Passi di Preposulo sont une famille vénitienne, originaire de Bergame, dont l'histoire remonte à l'an 973. Ils furent alors administrateurs de Bergame, interlocuteurs direct de l'empereur. Ensuite, ils s'établirent à Venise.
Sujets de la Sérénissime, administraient Bergame
Au , Aloisio et Benedetto Passi furent membres du Conseil des Dix ;
De l'union de la comtesse Passi avec Carlo Carrara naquit en 1714 le comte Giacomo, qui légua l'accadémie homonyme.
héritent de l'ancienne chartreuse de Vigodarzere dans les années 1900